Şehzade Mehmed Burhaneddin (figlio di Abdülmecid I) - principe ottomano 
Şehzade Mehmed Burhaneddin (figlio di Abdülhamid II) - principe ottomano